Chok (fra fr. choc, stød) har flere betydninger, se disse artikler:

 Forskrækkelse
 Shock – Livstruende tilstand f.eks. anafylaktisk shock

Se også 
 Granatchok